
Termin -{FMN}- ima više značenja.

 Flavin mononukleotid
 Ministarstvo odbrane (Denska) ()